Kvalspelet till östasiatiska mästerskapet i fotboll 2003 är den kvalomgång som avgör vilket östasiatiskt landslag som lyckas kvala in till östasiatiska mästerskapet 2003 i Japan.

,  och  var direktkvalificerade för [[Östasiatiska mästerskapet i fotboll 2003|huvudturneringen]], , , ,  och  fick spela kval om den fjärde- och sistaplatsen.  var även kvalificerat för kvalspelet men drog sig ur.

Tabell

Matcher

Källor
Rsssf.com

Kval, 2003
2003 i Hongkong
Fotbollsåret 2003